Šlekys ist der Familienname folgender Personen:

 Emilis Šlekys (1951–2012), litauischer Schachspieler
 Vaidotas Šlekys (* 1972), litauischer Fußballspieler